Ernst Fuchs kan syfta på bland andra:

* Ernst Fuchs (1851–1930), österrikisk ögonläkare
 Ernst Fuchs (1859–1929), tysk jurist
 Ernst Fuchs (1903–1983), tysk evangelisk teolog
 Ernst Fuchs (1904–1961), tysk journalist
 Ernst Fuchs (1930–2015), österrikisk konstnär
 Ernst Fuchs, österrikisk entomolog